Rauville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rauville-la-Place, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Rauville-la-Bigot, departementet Manche i regionen Normandie,